Governo ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardo Filipe Governo (1939–2013), mosambikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Quelimane
 Edmilsa Governo (* 1998), mosambikanische Athletin